or  signifie diable(s) rouge(s) en anglais et fait notamment référence à : 
 , une localité d'Alaska (États-Unis).
 Le lac , un lac de Californie (États-Unis).
 La , un cultivar de pommier domestique.
 L'Équipe de Belgique de Football.
 L'équipe de football de .
 Les supporters de l'équipe de football de Corée du Sud sont surnommés les .

Voir aussi 
 Diables rouges

en:Red Devil